Bazina steht für 
 Bazina (Archäologie), ein mit Steinmauern eingefasstes Hügelgrab in den von Berbern bewohnten Gebieten des Maghreb

und ist der Familienname von
 Mario Bazina (* 1975), kroatischer Fußballspieler aus Bosnien-Herzegovwina